Kronke ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Kronke (1865–1938), deutscher Komponist
 Herbert Kronke (* 1950), deutscher Jurist